Трка на 100 метара у женској конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржана је 26. и 27. августa на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Риму 1987. није бранила Зилке Гладиш из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовале су 59 такмичарки из 47 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 13. августа 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих атлетичарки 1991. године је пре почетка светког првенства (13. августа 1991.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 26. августа 1991. године у 10:45 по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 59 атлетичарки које су биле подељене у 8 група. Пласман у четвртфинале избориле су по 3 првопласиране из сваке групе (КВ) и 8 са најбољим резултатом (кв).,,

Ветар:Група 1: +0,1 м/с, Група 2: +1,8 м/с, Група 3: -0,8 м/с, Група 4: -0,8 м/с, Група 5: -0,1 м/с, Група 6: +1,0 м/с, Група 7: +1,2 м/с, Група 8: -1,3 м/с.

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 26. августа 1991. године у 16:20 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 4 групе. Пласман у полуфинале избориле су по 4 најбрже спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Ветар:Група 1: -0,4 м/с, Група 2: -0,5 м/с, Група 3: -2,2 м/с, Група 4: -0,1 м/с

Полуфинале 
Такмичење је одржано 27. августа 1991. године у 16:05 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Пласман у финале избориле су по 4 најбрже спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Ветар:Група 1: -0,1 м/с, Група 2: +2,3 м/с

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 1991. године у 18:20 по локалном времену.

Ветар: -3,0 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1991. на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном